Actually puede referirse a:
La palabra de la lengua inglesa traducible por "de hecho" o "realmente", aunque es muy frecuente su errónea traducción por el faux ami actualmente.
Expresiones usadas en ciencias políticas:
Actually existing socialism (socialismo realmente existente).
Actually existing capitalism (capitalismo realmente existente).
Actually (álbum), disco del dúo británico Pet Shop Boys.
Love Actually, película de Richard Curtis (2003).
They've Actually Gotten Worse Live, disco de NOFX.

Notas